Buxton (Derbyshire), een marktstad in Derbyshire, Engeland
 Buxton (Guyana), een dorp in Guyana
 Buxton (North Carolina), een dorp in North Carolina, Verenigde Staten
 Buxton (North Dakota), een dorp in North Dakota, Verenigde Staten
 Buxton (Victoria), een dorp in Victoria, Australië